Ла Бурера има више значења:

 Ла Бурера (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Бурера, Пасо дел Фијеро (Хамапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Бурера (Соледад де Добладо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику